XAK steht für:
 Airkenya, eine kenianische Fluggesellschaft, als ICAO-Code

xak steht für:
 Babylonische Sprache, Sprachcode nach ISO 639

XAK